El Júpiter-37A (en rus ЮПИТЕР-37A) és un teleobjectiu soviètic de 135mm i f3,5, preset i muntura M42, fabricat en la planta de Kazan, de construcció metàl·lica i que va equipar principalment a les càmeres Zenit. Es presentava en un estoig de plàstic i parasol del mateix material. Existeixen dues versions principals, una amb recobriment simple i una altra amb recobriment múltiple.

Referències 
Pàgina Júpiter-37A en camerapedia

Enllaços externs 
Júpiter-37A en camerawiki

Grup de flickr sobre el Júpiter-37A

Vegeu també 
 Helios-44
 Càmera rèflex
 Càmera rèflex digital
 Càmera fotogràfica

Objectius